Erik el Rojo puede referirse a:
Personajes reales:
 Al vikingo Erik el Rojo.
Personajes ficticios:
 Al personaje de ficción de Marvel Eric el Rojo, más conocido como Cíclope.
Lugares geográficos:
 Tierra de Erik el Rojo, zona de la costa orienta de Groenlandia.
Obras literarias:
 Saga de Erik el Rojo, obra literaria escrita en prosa del siglo XIII.
 Relato de Eric el Rojo, relato corto islandés, parte del Flateyjarbók.